Durek ist der Familienname folgender Personen:

 Hubertus Durek (1917–2006), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Ludwig Durek (1921–2000), österreichischer Fußballspieler